est une expression anglaise signifiant « certaines filles ». Elle peut faire référence à :

Fiction 

 , comédie dramatique américaine de Michael Hoffman sortie en 1988 ;
 , sitcom britannique diffusée du  au  au .

Musique

Groupe 

 , groupe américain de rock indé ;
 , groupe de rock.

Album 

 , album des Rolling Stones sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Rachel Stevens présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Rolling Stones présente sur l'album  sorti le .